I. Ferenc József (1726–1781) liechtensteini herceg
I. Ferenc József (1830–1916) osztrák császár. magyar, horvát és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia uralkodója

Lásd még 
 Ferenc József (egyértelműsítő lap)